Alberto Agostini (militare)
Alberto Agostini (pallanuotista)